Cet article liste les meilleurs buteurs du plus haut niveau de championnat du Maroc de football.

Classement par saison 
Ce tableau retrace les meilleurs buteurs du Championnat du Maroc de football par saison.

Le record de buts sur une saison est détenu par Mohamed Khalfi avec 30 buts inscrits avec le Racing AC lors de la saison 1956/1957.

Palmarès des buteurs

Annexes

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football sur la Botola Pro
 RSSSF Histoire de la compétition

Notes et références 

Championnat du Maroc de football